Příjmení Foote nese více různých osobností:

 Adam Foote (* 1971) – kanadský hokejový obránce
 Eunice Newton Foote (1819–1888) – americká vědkyně, vynálezkyně a bojovnice za práva žen
 Gary Foote – více osob